The Eleventh Hour (littéralement la onzième heure, en français), est une expression évoquant « le dernier moment où l'on peut encore agir, s'occuper de quelque chose », dans une situation impliquant en général « le danger et l'urgence ». La formule existe avec le même sens en français mais est moins usitée.

The Eleventh Hour fait notamment référence à :

Cinéma 
 The Eleventh Hour, le titre original du film muet Le Rayon mortel de Bernard J. Durning, sorti en 1923.
 The Eleventh Hour, film muet britannique de George Ridgwell (1922).
 La Onzième Heure, le dernier virage (The 11th Hour), un film documentaire sur l'environnement produit, écrit et narré par Leonardo DiCaprio.

Musique 
 The Eleventh Hour, un album de 1983 du groupe Magnum ;
 11th Hour, un morceau du groupe de metal américain Lamb of God, sur l'album As the Palaces Burn, 2003 ;
 The Eleventh Hour, un morceau du groupe de metalcore américain August Burns Red, sur leur album Messengers, sorti en 2007.
 The 11th Hour est le titre d'une chanson de Rancid de l'album ...And Out Come the Wolves sorti en 1995.
 The eleventh hour est le titre d'une chanson du groupe P.F.M. sortie sur l'album Storm From The East 2 en 1997.
 Beyond Eleventh Hour est le titre d'un morceau du groupe Cradle Of Filth, sur l'album Darkly, Darkly, Venus Aversa, 2010.
 The XIth Hour est le titre d'un morceau du groupe Distress, sur l'album The Mourning Sign, 2004

Jeu vidéo 
 The 11th Hour, un jeu vidéo édité en 1995.

Télévision 
 The Eleventh Hour, une série télévisée médicale américaine diffusée aux États-Unis entre 1962 et 1965 ; 
 The Eleventh Hour, une série télévisée canadienne (2002 - 2005) diffusée aux États-Unis sous le nom de Bury the Lead ;
 Eleventh Hour, une série télévisée britannique en quatre épisodes (2006) ;
 Eleventh Hour, une série télévisée américaine basée sur la série britannique éponyme (2008 - 2009) ;
 Le Prisonnier zéro (The Eleventh Hour), est le  de la  de la nouvelle série Doctor Who.

Voir aussi 
 Le nombre 11
 Parabole des ouvriers de la onzième heure